Forkortelsen BDD kan stå for:
 Dysmorfofobi, en psykisk lidelse
 Binært beslutningsdiagram (eng. BDD), en datastruktur